Trudovi ima više značenja:

 trud, množina su trudovi – ljudski rad
 trud, množina su trudovi – trudovi (medicina)

Vidi još
 Trud